Corn (gemeente), een gemeente in het Franse departement Lot
Corn (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Korn (voorwerp) (ook wel corn), een bakkerijhulpmiddel